Arizpe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ramos Arizpe (kommunhuvudort), Coahuila, 
 Arizpe kommun, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar